Az 1965-ös női kézilabda-világbajnokság a harmadik volt a női világbajnokságok történetében. Nyugat-Németországban játszották 1965. november 7. és november 13. között. A tornát a magyar válogatott nyerte meg.

Lebonyolítás 
A 8 csapatot két darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A két csoport azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok